Sylvester Grabe ist der Name folgender Personen: 

* Sylvester Grabe (Theologe) (1627–1686), deutscher lutherischer Theologe und Generalsuperintendent
 Sylvester Grabe (Bibliothekar) (1674–1727), deutscher Bibliothekar und Mediziner